Вассі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Вассі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна

 Вассі-су-Пізі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна